Michael W. Holmes – amerykański biblista, profesor
 Michael Holmes – brytyjski dziennikarz związany z BBC, Channel 4 i UK Style
 Mike Holmes – brytyjski gitarzysta, muzyk IQ
 Michael Holmes (ur. 1938) – brytyjski polityk
 Michael Holmes (ur. 1960) – australijski dziennikarz związany z CNN
 Mike Holmes  (ur. 1989) – amerykański